S90 oder S 90 steht für:
 HMS Torbay (S90), Schiffskennung eines britischen Atom-U-Boots
 SMS S 90, Hochsee-Torpedoboot der deutschen Kaiserlichen Marine und Typschiff der S-90-Klasse
 Volvo S90, schwedische Limousine der Volvo Serie 900
 Volvo S90 (2016), schwedisches Pkw-Modell
 Canon Powershot S90, japanische Kamera, siehe Canon Powershot S #Übersicht

S.90 steht für:
 SIPA S.90, zweisitziges Sport- und Reiseflugzeug